Leiva – gmina w Hiszpanii
Leiva – miasto w Kolumbii w dystrykcie Nariño 
Leiva – gmina w Kolumbii w dystrykcie Boyacá